Никола́й Пи́сарев:
 Писарев, Николай Николаевич (род. 1968) — российский футболист и тренер.
 Писарев, Николай Сергеевич (1837—1882) — тайный советник, сенатор.
 Писарев, Николай Эварестович (1807—1884) — российский государственный деятель, губернатор Олонецкой губернии (1848—1851).